

Населені пункти та їхні частини

 Ґродзисько — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Жґув Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ґродзисько — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ґродзисько — частина міста Чхув у Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Ґродзисько — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Ґродзисько — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґродзисько — частина села Єльна в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґродзисько — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґродзисько — частина села Ґрудек у гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзисько — частина села Челятичі (Челятице) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґродзисько — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґродзисько — частина села Божестово в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Ґродзисько — частина села Маркльовіце в гміні Маркльовіце Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ґродзисько — колонія в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзисько — колонія в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ґродзисько — осада в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґродзисько — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки